Cámara ist der Familienname folgender Personen:

 David Davis Cámara (* 1976), spanischer Handballspieler und -trainer
 Fernando Cámara (* 1951), mexikanischer Tonmeister
 Fernando Cámara (Geologe) (* 1967), spanischer Geologe, Mineraloge und Kristallograph
 Isabel Montero de la Cámara (* 1942), costa-ricanische Diplomatin
 Javier Cámara (* 1967), spanischer Schauspieler
 Juan Cámara (* 1994), spanischer Fußballspieler
 Manoel Arruda da Cámara (1752–1810), portugiesisch-brasilianischer Botaniker